Abbas kan vara:

 Abbas (mansnamn) – ett arabiskt mansnamn samt personer med namnet
 Abbasidkalifatet – en kalifdynasti i Bagdad som regerade mellan åren 762 och 1258
 Abbas, Azerbajdzjan – en ort i distriktet Şəki Rayonu